De 31e editie van de Koppenbergcross werd gehouden op zaterdag 31 oktober 2020 in Melden, België. De Koppenbergcross wordt normaliter altijd op 1 november (Allerheiligen) verreden. 1 november valt in 2020 op een zondag, welke is gereserveerd voor de wereldbeker veldrijden. De Koppenbergcross heeft daarom moeten uitwijken naar zaterdag 31 oktober. De wedstrijd maakte deel uit van de X²O Badkamers Trofee 2020-2021.

Programma

Mannen elite

Uitslag

Stand X²O Badkamers Trofee 
Na 1 wedstrijd (Koppenbergcross) was dit de stand voor de X²O Badkamers Trofee:

Vrouwen elite

Uitslag

Stand Soudal Ladies Trophy 
Na 1 wedstrijd (Koppenbergcross) was dit de stand voor de Soudal Ladies Trophy:

Mannen beloften

Uitslag

Jongens junioren

Uitslag

Externe links 
 
 
 
 
  Koppenbergcross 2020 – Mannen elite op Sportuitslagen.org
  Koppenbergcross 2020 – Vrouwen elite op Sportuitslagen.org

2020
Trofee Veldrijden 2020-2021